Tullum est une page d'homonymie pour des villes de l'empire romain.

Toponymie 

 Tullum Leucorum, la Toul actuelle,
 Tullum (Abruzes) actuelle Tollo,
 Tullum (Lombardie) actuelle Teglio.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France